Gölyaka (district), een Turks district in de provincie Düzce
 Gölyaka (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gölyaka